Con el apellido Kahn te puedes referir a varias personas o cosas:
 Oliver Kahn, futbolista (Arquero) alemán.
 Louis Kahn, arquitecto estonio-estadounidense.
 Robert Kahn, ingeniero estadounidense.
 David Kahn, historiador estadounidense, periodista y escritor.
 Gustave Kahn, escritor, poeta y teórico literario francés.
 Roy Kahn, vocalista de la banda de Power Metal melódico Kamelot.
 Máximo José Kahn, escritor de origen alemán.
 Dominique Strauss-Kahn, político francés.
 Museo Departamental Albert-Kahn, situado en Boulogne-Billancourt (Francia).
 Shao Kahn, personaje en la serie de juegos de lucha Mortal Kombat.